Аве может означать:

 Аве — река в Португалии.
 Аве — экономико-статистический субрегион в Северном регионе Португалии.
 Ave — латинская фраза, которую использовали римляне в качестве приветствия.
 Аве, Мартин (1950—2015) — французская актриса и певица.